Фолон има више значења:
 Фолон (Монтана)
 Фолон (Невада)